Accademia degli Eccitati di Bergamo
 Accademia degli Eccitati viciesi di Vico del Gargano